Prva makedonska fudbałska liga 2019/2020 była 28. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 10 drużyn. Obrońcą tytułu była drużyna Shkëndija Tetovo. Rozgrywki rozpoczęły się 10 sierpnia 2019. 
12 marca 2020 (po rozegranych 23 kolejkach) podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu zawodów organizowanych przez FFM z powodu pandemii COVID-19.
22 maja 2020 Federacja ogłosiła, że ​​mistrzostwa będą kontynuowane od 14 czerwca, ale ze zmienionym harmonogramem. 
Zamiast planownych 36 kolejek zostanie rozegranych 27, a następnie nastąpi podział na dwie grupy, sześcio- i czterozespołowe, w których zespoły zagrają po jednym meczu ze sobą.
Żadna z drużyna nie zostanie zdegradowana.
29 maja 2020 PMFL podjął decyzję o zmianie formatu w przyszłym sezonie. Liga będzie liczyła 12 drużyn i będzie rozgrywała mecze w systemie trzyrundowym z kończącymi rozgrywki barażami.
4 czerwca 2020 podczas nadzwyczajnej sesji Zarządu FFM 
ze względu na rosnącą liczbę przypadków COVID-19 w Macedonii Północnej podjęto decyzję o całkowitym zakończeniu mistrzostw bez wyłonienia mistrza
.
26 czerwca 2020 Zarządu FFM zdecydował o przyznaniu ​​Vardarowi Skopje tytułu mistrzowskiego.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2019/2020 - rsssf
 Prva liga 2019/2020 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2019 w Macedonii Północnej
2020 w Macedonii Północnej